Las siglas USAL pueden hacer referencia a dos universidades, que son, en orden ortográfico:
 La Universidad de Salamanca, en la ciudad española homónima.
 La Universidad del Salvador, en la ciudad argentina de Buenos Aires.